Анвар Анасович Махмутов () — — российский политик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва.

Биография 
Родился 26 сентября 1955 в Уфе. Окончил МГУ. С 1979 работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником в отделе физики и математики Башкирского филиала Академии наук.

С 1985 на воинской службе.

С 1996 — помощник мэра Уфы.

В 2010 возглавил администрацию президента Республики Башкортостан, с 2011 — заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

Награждён медалями «За отличие в воинской службе» I и II степеней.

Депутат Госдумы 
4 декабря 2011 года избран в Государственную Думу 6-го созыва.

Общественная деятельность 
Возглавляет Федерацию настольного тенниса Республики Башкортостан в должности Председатель Совета ФНТ РБ.

Президент АНО ФКиС «Баш клуб настольного тенниса».

Примечания

Ссылки 
 Анвар Анасович Махмутов на сайте Государственной Думы

 ‎
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва